Досрочные выборы губернатора Забайкальского края состоялись в Забайкальском крае 18 сентября 2016 года в единый день голосования.

На 1 января 2016 года в крае было зарегистрировано 815 093 избирателей.

Предшествующие события 
Предыдущий губернатор области Константин Ильковский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 1 марта 2013 года по истечении срока полномочий Равиля Гениатулина. 8 сентября 2013 года Ильковский победил на выборах губернатора Забайкальского края, набрав 71,63 % голосов.

17 февраля 2016 года президент России Владимир Путин принял отставку Ильковского по собственному желанию. Ильковский связал свою отставку с критикой со стороны «руководителей правительства». Временно исполняющей обязанности губернатора до досрочных выборов назначена Наталья Жданова, ранее занимавшая пост председателя Законодательного собрания Забайкальского края.

Ключевые даты 
 16 июня 2016 года заксобрание края официально назначило выборы на единственно возможную дату — 18 сентября 2016 года (единый день голосования).
 16 июня опубликован расчёт числа подписей, необходимых для регистрации кандидата.
 до 17 июля — период выдвижения кандидатов.
 агитационный период начинается со дня выдвижения кандидата и прекращается за одни сутки до дня голосования
 с 18 июля по 2 августа — представление документов для регистрации кандидатов. К заявлениям должны прилагаться листы с подписями муниципальных депутатов.
 17 сентября — день тишины
 18 сентября — день голосования

Выдвижение и регистрации кандидатов 
В  Забайкальском крае кандидаты выдвигаются только политическими партиями, имеющими в соответствии с федеральными законами право участвовать в выборах. Самовыдвижение не допускается.

Каждый кандидат при регистрации должен представить список из трёх человек, один из которых, в случае избрания кандидата, станет сенатором в Совете Федерации от правительства региона.

Муниципальный фильтр 
В Забайкальском крае кандидаты должны собрать подписи 8 % муниципальных депутатов и глав муниципальных образований. Среди них должны быть подписи депутатов районных и городских советов и (или) глав районов и городских округов в количестве 8 % от их общего числа. При этом подписи нужно получить не менее чем в трёх четвертях районов и городских округов. По расчёту избиркома, каждый кандидат должен собрать от 347 до 364 подписей депутатов всех уровней и глав муниципальных образований, из которых от 48 до 50 — депутатов райсоветов и советов городских округов и глав районов и городских округов не менее чем 27 районов и городских округов края.

Кандидаты

Итоги выборов 
В выборах в приняли участие 304 582 человек, таким образом явка избирателей составила 37,38 %.

Примечания

Ссылки 
 Избирательная комиссия Забайкальского края
 Закон Забайкальского края от 29 июня 2012 г. N 676-ЗЗК «О выборах Губернатора Забайкальского края»

Выборы глав субъектов Российской Федерации
Выборы в Забайкальском крае
Забайкальский край